Franciaország
Champ-sur-Barse, település Franciaországban, Aube megyében
Champ-du-Boult, település Franciaországban, Calvados megyében
Champ-Dolent, település Franciaországban, Eure megyében
Champ-sur-Drac, település Franciaországban, Isère megyében
Champ-le-Duc, település Franciaországban, Vosges megyében
Champ-Haut, település Franciaországban, Orne megyében
Champ-sur-Layon, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
Champ-Laurent, település Franciaországban, Savoie megyében
Champ-d’Oiseau, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében